Moelleria är ett släkte av snäckor. Moelleria ingår i familjen turbinsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Turbinsnäckor
Moelleria